Myria Alexandra Benedetti (Thaí: มีเรีย เบนเนเด็ตตี้) (6 de febrero de 1975), es una cantante, actriz, modelo y MC tailandesa.

Biografía 
Es hija de padre italiano Bruno Benedetti y madre tailandesa Jinda Tengmeesri.

Es amiga de la actriz Anne Thongprasom.

En el 2003 se casó con el actor Somchai Kemglad, sin embargo la pareja se divorció en el 2006.

En el 2014 se casó con Atichart Chumnanon.

Carrera 
Su carrera musical empezó a una edad temprana cuando empezó a trabajar dentro de la filmografía como en el cine y otras producciones, además demostró su talento como cantante. Ha recibido varias premiaciones como los GRAMYS, tras lanzar su álbum debut 6.2.12, junto a otros artistas como Christina Aguilar, Jay Jetrin, Mos Patiparn, Tata Young y UHT.

Discografía

Música 
 Album "Vietrio & Friends" - Special Album (GMM Grammy) released 16 de septiembre de 2010
 Album "Forever Love Hits By Nat Myria" - Special Album (GMM Grammy) released 30 de junio de 2010
 Album "Get Up Beautiful" - (GMM Grammy) released 26 de julio de 2008
 Album "Chill Time" - Special Album (GMM Grammy) released 1 de noviembre de 2006
 Album "Sleepless Society Vol. 2" - Special Album (GMM Grammy) released 29 de agosto de 2006
 Album "Life&Love" (GMM Grammy) released July 2006
 Album "Chud Rub Kaek" - Special Album (Grammy Entertainment) released 5 de noviembre de 2002
 Album "We Love Carpenters" - Special Album (Grammy Entertainment) released 2002
 Album "Emotion" (Grammy Entertainment) released 24 de enero de 2002
 Album "Unrealeased" - Special Album (Grammy Entertainment) released 26 de octubre de 2001
 Album "Seven" - Special Album (Grammy Entertainment) released September 2000
 Album "Colorful" (Grammy Entertainment) released September 2000
 Album "Freshy Myria" (Grammy Entertainment) released March 1999
 Album "Sugar Free" (Grammy Entertainment) released January 1998
 Album "Mini Album Happy Birthday" - Special Album (Grammy Entertainment) released July 1996
 Album "Nat Myria Benedetti" (Grammy Entertainment) released February 1995
 Album "6.2.12" - Special Album (Grammy Entertainment) released 1994

Filmografía

Series y Dramas 
 Tra Baap Sri Klao : Channel 5 (2010)
 Khun Nai Sai Lub : Channel 5 (2006)
 Shai Yai Ruk : Channel 5 (2004)
 Jao Chao Sai Fah Labb : Channel 3 (2002)
 Wang Waree : Channel 3 (2001)
 Cha Poh Hua Jai Hai Tur : Channel 5 (1999)
 Ni Yai Ruk Paak Song : Channel 5 (1998)
 Dang Duang Harutai : Channel 7 (1996)
 Keu Hatata Kraung Pipop : Channel 7 (1995)
 Nam Sai Jai Jing: Channel 7 (1994)

Anuncios 
 Trylagina supreme collagen advance booster serum (2016)
 Olay Total Effect Shower Cream (2010)
 Olay Total Effect Cream (2007, 2009)
 Systema Toothpaste(2006)
 Bigen Prominous Hair Dye (2005)

Presentadora 
 Mae Nak Pra Kanong The Musical (May - July 2009)
 Fah Jarod Sai (24 de mayo-7 de junio de 2007)
 Aroka

Referencias

Enlaces externos 
 Nat Myria's Fansite
 

Cantantes femeninas de Tailandia
Cantantes de pop de Tailandia
Actrices de Tailandia